Bosznia-Hercegovina
Tršće falu Kakanj községben a Zenica-Doboji kantonban

 Horvátország
Tršće falu Čabar községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében